«Марка страны Гонделупы» — советский художественный фильм режиссёра Юлия Файта. Снят по одноимённой повести Софьи Могилевской Первым творческим объединением на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в  году.

Сюжет 
Петя Николаев так увлёкся почтовыми марками, что чуть было не лишился своих лучших друзей — Паши и Кирилла. Пятиклассник Лёва очень ловко сыграл роль обладателя редкой и таинственной марки пиратской страны Гонделупы. Пете, проводившему теперь свободное время в компании Лёвы, не с кем было посоветоваться, и он отдал в обмен за фальшивку серию подаренных отцом шведских марок.

Когда мальчик понял, что его обманули, от стыда и обиды он даже заболел. Ребята, позабыв про размолвку, сделали всё, чтобы наказать обидчика и заставить его вернуть украденные марки. Мать Пети оставила эти марки Лёве — она была счастлива, что у её сына есть такие верные, надёжные и великодушные друзья.

В ролях 

 Павел Македонский — Петя Николаев
 Данила Перов — Паша Чернопятко
 Женя Лившиц — Кирилка Соколов
 Леонид Рисов — Лёва Михайлов
 Ия Саввина — мать Пети
 Юрий Коваль — отец Пети
 Валентин Букин — отец Паши
 Валентина Пугачёва — мать Паши
 Зинаида Нарышкина — работница почты
 Игорь Косухин — директор школы
 Чеслав Сушкевич — Викентий Викторович
 Светлана Харитонова — тётя Кирилки
 Николай Бабенко — отдыхающий
 Антонина Бендова — жена Филиппа Кузмича
 Николай Шумейко — прохожий

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Владимир Голованов
 Режиссёр-постановщик: Юлий Файт
 Оператор-постановщик: Борис Середин
 Композиторы: Моисей Вайнберг, Юрий Коваль
 Автор и исполнитель песен: Юрий Коваль
 Художник-постановщик: Дмитрий Богородский
 Режиссёр: Э. Лукшайтис
 Операторы: И. Проскурин, М. Царькова
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Эмин Хачатурян
 Художник-декоратор:
 Художник по костюмам: Л. Чекулаева
 Художник-гримёр: В. Захарченко
 Монтажёр: Е. Заболоцкая
 Редакторы: Л. Передерий, В. Кибальникова
 Комбинированные съёмки:
 Оператор: К. Алексеев
 Художник: Л. Мячин
 Директор: Георгий Федянин

Ссылки 
 
 Марка страны Гонделупы — kino-teatr.ru

Фильмы СССР 1977 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы по сценариям Владимира Голованова
Детские фильмы СССР
Фильмы о школе
Экранизации повестей